Пензулаев — кумыкская фамилия:
 Пензулаев, Алибек (1823 — не ранее 1910) — участник Кавказской войны (1843—1861), генерал-майор (1883).
 Пензулаев, Мухидин Махмудович (1874—1942) — министр связи и телеграфа правительства Горской республики. 
 Пензулаев, Таджуддин Махмудович (?—не ранее 1936) — министр юстиции правительства Горской республики.